Kurfürstin Charlotte ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Charlotte von Hessen-Kassel (1627–1686), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz

siehe auch:
 Charlotte Auguste von Großbritannien, Irland und Hannover (1766–1828), durch Heirat Kurfürstin von Württemberg
 Elisabeth Charlotte von der Pfalz (1597–1660), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg